Вяхи - фамилия:

 Вяхи, Пеэтер (род. 1955) — советский и эстонский композитор и музыкант.
 Вяхи, Тийт (род. 1947) — эстонский государственный деятель.

Двойная фамилия
 Шмигун-Вяхи, Кристина (род. 1977) — эстонская лыжница; дочь А. И. Шмигуна.

См. также 
 Вяхирь (значения)
 Вяхирево